Куртуа́ — французская фамилия.

 Куртуа, Бернар (1777—1838) — французский химик.
 Куртуа, Гюстав (1852—1923) — французский живописец.
 Куртуа, Жак (1621—1676) — французский живописец и гравёр, мастер батальных сцен.
 Куртуа, Лоранс (род. 1976) — бельгийская профессиональная теннисистка.
 Куртуа, Ришар (1806—1835) — французский ботаник.
 Куртуа, Роже (1912—1972) — французский футболист, участник чемпионатов мира 1934 и 1938.
 Куртуа, Тибо (род. 1992) — бельгийский футболист, вратарь.
 Куртуа, Эдм Бонавантюр (1756—1816) — французский революционер.